Натуральне число 1373
 1373 рік до нашої ери
 1373 рік нашої ери